Mycoporellum är ett släkte av lavar. Mycoporellum ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mycoporellum